GTK peut faire référence à :
 GTK (, anciennement GTK+), une boite à outils pour la création d'interfaces graphiques ;
 Gtk Sharp, une bibliothèque logicielle de binding qui permet l'utilisation de GTK+ et d'autres bibliothèques logicielles de GNOME dans des applications utilisant la plateforme Microsoft .NET ;
  ;
 Geologian tutkimuskeskus (en français, Centre de recherche géologique de Finlande) ;
 giga tonnes kilomètre (un milliard de tonnes multiplié par le nombre de kilomètres parcourus), une unité de mesure utilisé dans le marché de fret ferroviaire.